Il doppio del torneo di tennis Hamilton Challenger 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jaymon Crabb e Peter Luczak che hanno battuto in finale Yves Allegro e Justin Bower 7-5, 6-4.

Teste di serie 

 Jordan Kerr /  Todd Perry (semifinali)
 Yves Allegro /  Justin Bower (finale)

 Jaymon Crabb /  Peter Luczak (Campioni)
 Alexander Peya /  Rogier Wassen (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Hamilton Challenger 2002